Bigard ist der Familienname folgender Personen:
 Stéphanie Bigard (1834–1903) und ihre Tochter Jeanne Bigard (1859–1934), Gründerinnen des katholischen Hilfswerks Œuvre de Saint Pierre Apôtre, heute Pontificium Opus Sancti Petri Apostoli (POSPA)
 Barney Bigard (1906–1980), US-amerikanischer Jazz-Musiker
 Jean-Marie Bigard (* 1954), französischer Komiker und Schauspieler
 Jérôme Bigard (* 1985), luxemburgischer Fußballspieler

Bigard steht außerdem für:
 Bigard (Unternehmen), französischer Fleischwarenhersteller